Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii „Album roku muzyka dziecięca i młodzieżowa”.

Lata 2019–2020

Przypisy 

Muzyka dziecięca i młodzieżowa